Charles Bennett (1889-1943) – attore neozelandese che lavorò negli USA
Charles Bennett (1899-1995) – sceneggiatore britannico
Charles Bennett (1870-1950) – atleta britannico
Charles H. Bennett (n. 1943) – fisico e crittografo statunitense
Charles L. Bennett (n. 1956) – astrofisico statunitense